Górsko peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Górsko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Górsko, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.